Хіросі Ямауті (яп. 山内溥; 7 листопада 1927(19271107), Кіото — 19 вересня 2013, Кіото) — японський бізнесмен.
 Рід Ямауті — рід в Японії.
Багатозначні терміни